Атлантик Бич има више значења:
 Атлантик Бич (Флорида)
 Атлантик Бич (Јужна Каролина)
 Атлантик Бич (Њујорк)
 Атлантик Бич (Северна Каролина)